Zanna Bianca (White Fang) – romanzo del 1906 di Jack London
White Fang – film statunitense del 1925 diretto da Laurence Trimble
White Fang – film statunitense del 1936 diretto da David Butler
Zanna Bianca, un piccolo grande lupo (White Fang) – film statunitense del 1991 diretto da Randal Kleiser
La leggenda di Zanna Bianca (White Fang 2: Myth of the White Wolf) – sequel del precedente diretto nel 1994 da Ken Olin
Zanna Bianca  (White Fang) – serie televisiva canadese trasmessa nella stagione 1993-94